Microsoft SQL Server Desktop Engine, une édition limitée mais gratuite de Microsoft SQL Server.
 Département de l'éducation de l'État du Maryland (Maryland State Department of Education), une agence du gouvernement de Maryland, États-Unis.

Homonymie d'acronyme
Acronyme